Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2019 – zawody lekkoatletyczne podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży odbyły się na stadionie Republikańskim im. Tofiqa Bəhramova  w Baku od 21 do 27 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
2019 w lekkoatletyce
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
Lekkoatletyka w Azerbejdżanie
Sport w Baku